El topónimo Paradinas puede hacer referencia a:
 Paradinas, una localidad española del municipio de Santa María la Real de Nieva, en la provincia de Segovia, Castilla y León.
 Paradinas de San Juan, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Paradinas de Abajo, una localidad española del municipio de Castillejo de Martín Viejo, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.

Véase también 
Mike Paradinas, músico británico.